Ви́ктор Ми́тин:

 Митин, Виктор Антонович (род. 1940) — советский и российский архитектор, педагог. Профессор Воронежского государственного архитектурно-строительного университета.
 Митин, Виктор Степанович (род. 1950) — советский политический деятель. Народный депутат СССР от Якутского южного территориального избирательного округа № 403 Якутской АССР. Заведующий отделением Нерюнгринской центральной городской больницы.
 Митин, Виктор Яковлевич (1929-2020) — сын полка, юный участник Великой Отечественной войны, почётный гражданин Тулы.